Подлубово — название нескольких населённых пунктов:
 Подлубово — деревня в Караидельском районе Республики Башкортостан.
 Подлубово — село в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.